Иван Ярыгин:
 Ярыгин, Иван Сергеевич (1948—1997) — советский и российский спортсмен, борец.
 Ярыгин, Иван Яковлевич (1912—1988) — гвардии красноармеец, полный кавалер ордена Славы.